De Rally van Zweden 2016, formeel 64th Rally Sweden, was de 64e editie van de Rally van Zweden en de tweede ronde van het wereldkampioenschap rally in 2016. Het was de 547e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Karlstad.

Verslag 
De Zweedse WK-ronde had voorafgaand aan de rally te maken met relatief milde weersomstandigheden, waardoor de organisatie genoodzaakt was op voorhand een groot aantal klassementsproeven te neutraliseren wegens gebrek aan sneeuw en ijs. In een ingekorte rally was Sébastien Ogier opnieuw heer en meester. Hij was een van de rijders die vocaal was over of de rally wel verreden moest worden, maar met het besluit dat deze doorgang kreeg, sloeg hij gelijk een gat op de concurrentie en hield zijn marge constant tot op het eind. Hayden Paddon verraste daarachter enigszins met een knappe tweede plaats, en Mads Østberg, die een gedegen optreden beloonde met de laatste podiumplaats, waarmee hij wel ietwat profiteerde van de paar schuivers die Andreas Mikkelsen gedurende de rally maakte en hem zag blijven steken op plaats vier.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage  
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 15,87 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Rally in 2016
Rally van Zweden